Bonjour tristesse, un roman de Françoise Sagan publié en 1954.
 Bonjour tristesse, un film d'Otto Preminger sorti en 1958, inspiré du roman.
 Bonjour Tristesse, un bâtiment construit en 1982 à Berlin.
 Bonjour Tristesse, une chanson d'Alain Souchon sortie en 2005.
 Bonjour tristesse, une chaîne Youtube créée par Matthieu Longatte en 2014.

Voir aussi 
 Bonjour (homonymie)
 Bonjour l'angoisse